Salome Mad – film del 1909 diretto da Theo Bouwmeester (Theo Frenkel)
 Salome Mad – film del 1909 diretto da A.E. Coleby